Хронологія мов програмування — упорядкований в хронологічному порядку список мов програмування.

До 1940 року

1940-і

1950-і

1960-і

1970-і

1980-і

1990-і

2000-і

2010-і

Примітки

Посилання 
 Online encyclopedia for the history of programming languages.
 Diagram & history of programming languages .
 Eric Levenez's timeline diagram of computer languages history .
 aiSee's timeline diagram of computer languages history.

Див. також 
 Порівняння мов програмування
 Мова моделювання

 
Тематичне поповнення Вікіпедії